El término Brix puede referirse:

 Grados Brix, una medida alimentaría que mide el cociente total de sacarosa disuelta en un líquido.
 BRiX, un tipo de sistema operativo.
 Brix (Mancha), población de Francia.